Le patronyme Henry est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique des prénoms) :
 Antonio Borrero Morano, dit Chamaco (1935-2009), matador espagnol.
 Dylan Borrero (2002-), footballeur colombien.
 Juana Borrero (1877-1896) : poétesse et peintre cubaine.
 Paloma Gómez Borrero (1934) : journaliste espagnole.